Kabila, rivière du Maniema au Congo-Kinshasa.
 Mont Kabila, montagne du Sud-Kivu au Congo-Kinshasa

Patronyme  

 Famille Kabila
 Laurent-Désiré Kabila (1939-2001), président de la République et homme politique congolais ;
 Joseph Kabila (1971-), fils de Laurent-Désiré Kabila, président de la République et homme politique congolais ;
 Jaynet Kabila (1971-), fille de Laurent-Désiré Kabila, députée nationale et présidente de la Fondation Mzee Laurent-Désiré Kabila ;
 Aimée Kabila Mulengela (1976-2008), fille de Laurent-Désiré Kabila, personnalité congolaise ;
 Zoé Kabila (1979-), fils de Laurent-Désiré Kabila, députée nationale ;
 Espérance Kabila (1957-2005), sœur de Laurent-Désiré Kabila, assassinée le  à Lubumbashi.

Prénom

Toponyme 
 Kabila, un village estonien